Staro seło – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz
 Staro seło – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pernik
 Staro seło – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra
 Staro seło – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen
 Staro seło – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wraca

Zobacz też 
 Staro Seło
 Staro Selo